Джаба́ль Ате́рб () — гора в Саудовской Аравии. Состоит из пород юрского, мелового, третичного периодов. Высота — 1800 метров.

Климат и земледелие 
Из-за большого количества сезонных дождей Джабаль Атерб — одно из самых влажных мест Саудовской Аравии. Средний объём осадков — от 300 до 500 мм/год. Благодаря ним здесь развито сельское хозяйство.

См. также 
 География Саудовской Аравии
 Барик

Примечания 

Горы Саудовской Аравии
География Саудовской Аравии
Асир (административный округ)
География Аравийского полуострова